18-й чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении проходил с 21 по 22 февраля 1987 года на арене Стад-Кувер во французском Льевене.

В соревнованиях приняли участие 343 атлета из 25 стран Европы. Было разыграно 24 комплекта медалей (13 у мужчин и 11 у женщин).

Медалисты 
Сокращения: WR — мировой рекорд | ER — рекорд Европы | NR — национальный рекорд | CR — рекорд чемпионата

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт 
Медали в 24 дисциплинах лёгкой атлетики завоевали представители 14 стран-участниц.

Ссылки 
 

1987
Февраль 1987 года
Спорт во Франции в 1987 году
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по лёгкой атлетике во Франции
1987 год в лёгкой атлетике